Бурачо́к або борода́вник (Alyssum) — рід рослин родини капустяні.

Поширення 
Налічує близько 100—170 видів, поширених у Європі, Азії та Північній Африці. В Україні росте близько 20 видів. Як декоративна рослина відомий під назвою Аліссум.

Ботанічний опис 
Однорічні та багаторічні низькорослі рослини з напівздерев'янілими пагонами.

Листки невеликі, довгасто-ланцетні або оберненояйцеподібні, запушені, від чого мають сіруватий відтінок.

Квітки дрібні (чотирьохпелюсткові) з медовим запахом, білі, жовті або бузкові, зібрані у китиці.

Види 
Деякі види. Ті види, що позначені зірочкою (*), поширені в Україні.

Примітки

Посилання 
 Квіти аліссум — ароматна веселка квітучого саду

Джерела 
 

Флора України
Флора Євразії
Флора Північної Африки
Капустяні
Роди квіткових